Чемпіонат Австрії 1923/24 () — 13-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вперше став столичний клуб «Вінер-Аматор».

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони 

Легіонери (4): Теодор Лортманн (Німеччина), Кальман Конрад, Єньо Конрад, Альфред Шаффер (всі — Угорщина).

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1923/24 на rsssf 

1924
Австрія
Австрія